Kara-Su kan syfta på:

Geografi

Armenien 

 K'asagh (vattendrag i Armenien),

Kirgizistan 

 Kara Suu, ort, Osj, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Kirgizistanförgreningar